Монкофар (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Плана-Баха. Занимает площадь 14,5 км² (на 2007 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Programas de Fiestas de Moncofa
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Кастельона